André Burdino, un ténor français (1891 - 1987).
 Félix Burdino, un ancien footballeur français (1946 -).